Petar Petrov (1955) olimpiai bronzérmes bolgár rövidtávfutó
 Petar Petrov (1961) bolgár válogatott labdarúgó, hátvéd
 Petar Petrov (1974) Európa-bajnoki ezüstérmes bolgár súlyemelő, olimpikon